

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wole“ beginnt.

Wole 



Woled 
 Woledge, Brian (1904–2002), britischer Romanist und Mediävist

Wolen 
 Wolen, Ilija (1905–1982), bulgarischer Schriftsteller
 Wolensky, Madeleine (* 1953), österreichische Bibliothekarin und Autorin